Pictured Within () − студийный альбом Джона Лорда (Deep Purple), выпущенный впервые после 16-летнего перерыва. Признаётся критиками как самый авантюрный концептуальный альбом Лорда, в основном инструментальный и спокойный по звучанию. В записи принимали участие такие музыканты, как Сэм Браун, Миллер Андерсон, Пит Йорк, Тейс ван Лир и другие. Альбом вышел в октябре 1998 года на Virgin Classics. «Wait A While», одна из немногих неинструментальных композиций альбома, которую исполнила Сэм Браун, вышла как сингл в 1999 году. Кроме того, Джон Лорд организовал небольшой тур по Германии в мае 1999 года для продвижения альбома.

Список композиций 
 Часть 1 — The Valley
 «Sunrise» (5.47)
 «Pictured Within» (5.22) — Вокал: Миллер Андерсон
 «From The Windmill» (6.55)
 Часть 2 — Blue Sky Dreams
 «Circles Of Stone» (2.24)
 «Menorca Blue» (4.10)
 «Evening Song» (8.00) — Вокал: Сэм Браун
 Часть 3 — Of Heroes and Heroines
 «Music For Miriam» (4.48)
 «Arc-En-Ciel» (4.29)
 «Wait A While» (5.57) — Вокал: Сэм Браун
 Часть 4 — Beneath A Higher Heaven
 «Crystal Spa (Kyrie Eleison)» (14.40)
 «The Mountain-Sunset» (5.24)
 «A Different Sky» (6.49)

Подробности создания 
 Вся музыка сочинена Джоном Лордом. Тексты песен сочинены Джоном Лордом («Pictured Within») и Сэм Браун («Evening Song», «Wait A While»)
 Смикшировано в Everest Studios, Кёльн
 Записано в Maarweg Studios, Кёльн, 1997 г.
 Сведено Франком Мейером
 Смикшировано Франком Мейером и Джоном Лордом (ассистент Крис Хейнеман)

Состав 
 Джон Лорд — фортепиано
 Хааген Кур — виолончель
 Инна Сток — гобой, английский рожок
 Франк Страк — валторна
 Родриго Райхель — скрипка
 Стефан Пинтев — скрипка
 Витас Сондецкис — виолончель
 Майк Рутледж — альт
 Миллер Андерсон — вокал
 Сэм Браун — вокал
 Марио Аргандона — перкуссия, голоса
 Пит Йорк — оркестровая перкуссия
 Колин Ходжкинсон — безладовый бас
 Рави — кора
 Тейс ван Лир — флейта
 Рик Келлер — сопрано-саксофон
 Сабина ван Баарен — голоса
 Кристина Люкс-Йорк — голоса
 Серж Майлиард — голоса
 Стефан Шойс — голоса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Лорда 

Альбомы Джона Лорда
Альбомы 1998 года
Концептуальные альбомы
Альбомы EMI Records